Ultima (automerk uit 1992), een Engelse Kit-car sportwagen met Chevy motoren.
 Ultima (automerk uit 1912), een Frans historisch automerk.
 Ultima (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk.
 Ultima (computerspelserie), een serie RPG-computerspellen.
 Ultima (spel), variant van het schaakspel.
 Ultima Linux, een Linuxdistributie.
 The Ultima Tower, een geplande wolkenkrabber die 2 mijl (3,2 km) hoog moet worden.
 L'Ultima Cena, schilderij Het Laatste Avondmaal (Leonardo da Vinci)